Ири́на Вади́мовна Муравьёва () — советская и российская актриса; народная артистка РФ (1994), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Правительства РФ (2006).

Биография 
Ирина Муравьёва родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Её отец Вадим Сергеевич Муравьёв (1923—2008) был военным инженером. Сразу после окончания школы он добровольцем ушёл на фронт, дошёл до Германии, там он встретил свою любовь Лидию Георгиевну Муравьёву (1926—2015) (немцы угнали девушку из Белоруссии), освободил её из нацистского плена, и вскоре они поженились. В 1947 году у них родилась девочка, через полтора года ещё одна — Ирина Муравьёва.

После окончания десятилетки она подала заявление во все театральные ВУЗы столицы, но ни в один из них её не приняли. Пришлось идти работать и ждать следующих экзаменов. Но на следующий год история почти повторилась — её приняли только в студию при детском театре (конкурс там был меньше и брали лишь москвичей), студию Муравьёва окончила и осталась в родном театре.

В 1970-х и 1980-х годах вела воскресную детскую утреннюю телевизионную программу «Будильник».

В 1977—1991 годы — актриса Московского театра имени Моссовета, где сыграла немало центральных ролей в спектаклях современных авторов.

В кино — с 1973 года. Одна из первых больших ролей в кино — Сюзанна в детективе Самсона Самсонова «Чисто английское убийство» (1974 г.).

Широкую популярность актрисе принесло участие в легендарной картине «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Роль авантюристки Людмилы принесла актрисе всенародную славу и любовь зрителей. За эту роль Ирина Муравьёва была удостоена государственной премии СССР.

Затем Ирина Муравьёва снялась в картине «Карнавал» Татьяны Лиозновой, где сыграла провинциалку Нину Соломатину, мечтающую стать артисткой. Знаменитая сцена-монолог у телефона-автомата «Позвони мне, позвони!» стала всенародным хитом. Её написал популярный композитор Максим Дунаевский на стихи Рождественского.

В 1982 году Ирина Муравьёва была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» за роль в фильме «Карнавал», который в этом году побил все рекорды по количеству посмотревших его зрителей, став лидером советского кинопроката. В том же году Муравьёва окончила заочно ГИТИС имени А. В. Луначарского (специальность «Актёрское искусство»).

C 1993 года по настоящее время служит в Государственном академическом Малом театре в Москве.

Семья 
 Муж — Леонид Данилович Эйдлин (1937—2014), режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ (1998) (в браке прожили более 40 лет).

 Сын — Даниил Эйдлин (род. 15 февраля 1975); 4 сентября 2012 года женился на Юлии Крайновой, окончил курс актёрского мастерства в школе искусств во Франции, потом ВГИК, окончил высшую школу сценических искусств Константина Райкина.
 Внук — Иван Эйдлин (род. 2005). После расставания Даниила с матерью мальчика Муравьёва потеряла возможность общаться с внуком.
 Сын — Евгений Эйдлин (род. 6 февраля 1983); 3 июля 2016 года женился на поэтессе и актрисе Веронике Делион, окончил продюсерский факультет ГИТИСа, работает на телевидении, занимается ресторанным бизнесом.
 Внук — Леонид Евгеньевич Эйдлин (род. в декабре 2017).

Оба сына снялись в сериале «С новым счастьем!» в эпизодических ролях — курьеры (посыльные с цветами).

Творчество

Роли в театре

Центральный детский театр (1970 — 1977 гг.) 
 1970 — «Сомбреро», по пьесе С. В. Михалкова, режиссёр: А. А. Некрасова — Шура Тычинкин (ввод)
 1970 — «2001-й год» по пьесе С. В. Михалкова — Федя Дружинин (ввод)
 1972 — «Сказка о четырёх близнецах» по пьесе П. Панчева, музыка. А. Л. Рыбникова, текст песен Ю. Энтина, режиссёр: Л. Эйдлин — Бонка
 «Двенадцатая ночь» Шекспира, режиссёр: Н. И. Сац — Виола / Себастьян
 «Снежная королева» Е. Л. Шварца, режиссёр: А. А. Некрасова — ворона
 1973 — «Молодая гвардия», по роману А. Фадеева, режиссёр: П. О. Хомский — Любка Шевцова
 «Димка-невидимка», по пьесе В. Н. Коростылёва и М. Г. Львовского, режиссёр: О. Н. Ефремов — Галя
 «Чинчрака» по сказке Г. Д. Нахуцришвили, режиссёр: Л. Д. Эйдлин — царевна Лали
 1977 — «Коньки», по пьесе С. В. Михалкова, режиссёр: Л. Д. Эйдлин

В эти же годы по центральному телевидению транслировался спектакль Московского театра юного зрителя «Два клёна» по пьесе Е. Л. Шварца с Ириной Муравьёвой в главной роли.

Театр имени Моссовета (1977 — 1993 гг.) 
 1977 — «На полпути к вершине» по пьесе Питера Устинова, режиссёр: П. О. Хомский — Хельга
 1977 — «Дом на песке» по пьесе Рустама Ибрагимбекова, режиссёр: Борис Щедрин — Валя
 1978 — «Превышение власти» по пьесе Валентина Черных, режиссёр: П. О. Хомский — Кулагина
 1978 — «Дальше — тишина» по киносценарию Вины Дельмар (V. Delmar) «Уступи место завтрашнему дню» («Make way for tomorrow»), режиссёр: Анатолий Эфрос — Рода, внучка Люси Купер видео
 1979 — «Братья Карамазовы», по роману Ф. М. Достоевского, режиссёр: П. О. Хомский — Грушенька
 1982 — «Комната» по пьесе Э. В. Брагинского — Альбина Чернова
 1986 — «Цитата», по пьесе Л. Г. Зорина, режиссёр: П. О. Хомский — Людмила фото фото фото
 1989 — «Максим в конце тысячелетия» по пьесе Л. Г. Зорина, режиссёр: П. О. Хомский — Александра

Государственный академический Малый театр (Москва) 
 1994 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, режиссёр: И. В. Ильинский — Раневская
 1994 — «Волки и овцы» А. Н. Островского, режиссёр: Виталий Иванов — Купавина
 1996 — «Чайка» А. П. Чехова, режиссёр: В. Драгунов — Аркадина
 1998 — «Лес» А. Н. Островского, режиссёр: Ю. М. Соломин — Гурмыжская
 2002 — «На всякого мудреца довольно простоты», по пьесе А. Н. Островского, режиссёр: В. М. Бейлис — Мамаева
 2007 — «Власть тьмы» Л. Толстого, режиссёр Ю. Соломин — Матрёна
 2012 — «Священные чудовища» («Почти всё о любви») Ж. Кокто, режиссёр А. Яковлев — «Эстер»
 2013 — «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо, режиссёр Стефано де Лука — Филумена Мартурано
 2015 — «Восемь любящих женщин» Р. Тома, режиссёр В. Бейлис — бабушка
 2017 — «Женитьба» Н. В. Гоголя, режиссёр-постановщик Юрий Соломин — Фёкла Ивановна, сваха
 2019 — «Всегда зовите Долли» по одноимённой пьесе Торнтона Уайдлера, режиссёр-постановщик Владимир Иванов (премьера — 30 апреля 2019 года) — Долли Леви

Антреприза 
 1996 — «Жена-интриганка, или Актёры меж собой», водевиль Д. А. Сухарева, на музыку C.Я. Никитина. Режиссёр: Л. Д. Эйдлин
 2015 — «На струнах дождя», лирическая комедия, Белла. Режиссёр: Аким Андросов

Роли в кино 

  — Разные люди — Зинаида Багляева
 1973 — Письмо из юности — рабочая завода
 1973 — Зерно риса
  — Чисто английское убийство — Сюзанна (озвучила Алла Будницкая)
  — Иван и Коломбина — Валентина
 1975 — Ау-у! (эпизод «Что наша жизнь?! Или что наша жизнь?!») — Людмила
  — Хочу быть министром — Елизавета Буканова
  — Дуэнья — Инесса, дочь Джеромо
  — Переезд (короткометражный) — дежурная
 1978 — Время выбрало нас — Зинаида
  — Москва слезам не верит — Людмила Свиридова (Люда)
 1979 — Охота на лис — Марина, жена Белова
  — Ты должен жить — Клавдия
 1980 — Неоконченный портрет (короткометражный)
 1980 — Мы, нижеподписавшиеся — Алла Ивановна Шиндина
  — Карнавал — Нина Соломатина
 1981 — Руки вверх! — Марья Михайловна Егорова
  — Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад — Софья Павловна Книгина
  — Самая обаятельная и привлекательная — Надя Клюева
 1985 — Голубые города (фильм-концерт, на музыку Андрея Петрова)
  — Год телёнка — Людмила Никитина
  — Артистка из Грибова — Галина Владимировна Кадетова
  — Руфь — Мари
  — Мы странно встретились — Вера
 1990 — Бабник — Марина
  — Когда опаздывают в ЗАГС… — Мария Павловна Львова, первый заместитель министра по снабжению
 1991 — Тартюф — Дорина
 1991 —  / Madam Bovary ot Sliven — Вера
  — Милостивые государи — Дольская / Паша / княгиня
 1992 — Большой капкан, или Соло для кошки при полной Луне — Виктория
 1992 — Новый Одеон — главврач психиатрической клиники
  — Эта женщина в окне — Евгения
  — Зефир в шоколаде — Мария, мать Ксении
 1994 — Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах — Екатерина II, императрица
  — Первая любовь — княгиня Засекина, мать Зинаиды
  — Любовь зла — мать Константина
  — С новым счастьем! — Вера
  — С новым счастьем! 2. Поцелуй на морозе — Вера
  — Спас под берёзами (телесериал) — Анна Тимофеевна
  —  — Не родись красивой — Елена Пушкарёва, мать Екатерины Пушкарёвой
  — Завещание Ленина — Надежда Александровна Шаламова, мать Варлама Шаламова
  — Одна ночь любви — Анна
  — Самая лучшая бабушка — Анна Семёновна
  — Китайская бабушка — Екатерина
  — Московский романс — жительница дома на Котельнической
 2019 — Одесский пароход — продавщица семечек

Документальное кино 
 1991 — Кто вы, мадам Блаватская? — Елена Блаватская

Телеспектакли 
  — Сказка о четырёх близнецах — Бонка
 1972 — Страница жизни
  — Московские каникулы — девочка (нет в титрах)
 1973 — Разные люди — Зинаида Багляева, маляр
  — Чинчарка — царевна Лали
  — Доктор философии — Клара
  — Дальше — тишина… — Рода
 1978 — Мораль пани Дульской — Ганка
  — На полпути к вершине — Хельга
  — Гёте. Сцены из трагедии «Фауст» — Марта
  — Цитата — Людмила

Озвучивание мультфильмов 
  — Пиф-паф, ой-ой-ой! — актриса в роли Зайчика Непослушайчика
  — Пёс в сапогах — болонка / кошка Миледи / летучая мышь
  — Кошкин дом — кошка / курица
  — Дереза — Дереза
 1986 — 1988 — Приключения поросёнка Фунтика — Бамбино (1-2 серии)
  — Брак — Мася
  — Какой звук издаёт комар? — львица
  — Мисс Новый год — лисичка
  — Машенька — Машенька
 1992 — Слонёнок-турист — ворона
  — Весёлая карусель, фильм 29-й. Теремок — лиса
  — Лягушка-путешественница — лягушка
 1996 — Короли и капуста — Джессика
  — Ночь перед рождеством — Солоха
  — Сундук — лиса
  — Праздник — лиса
  — Букашки — муха
  — Грибок — лиса
 2003 — Хорошо забытое старое — товарищ Зинаида / вокал
  — Поединок — лиса
  — Не скажу! — Елена Прекрасная

Вокал 
 1974 — музыкальный спектакль (аудио-сказка) «Кошка, гулявшая сама по себе» (музыка А. Л. Рыбникова) — песня кошки; колыбельная кошки
 1981 — Пёс в сапогах — Вы так устали, это минус (дуэт с Н. Караченцовым)
 1983 — Незнайка с нашего двора — песенка Синеглазки

Работа на радио 
 2010 — Ведущая программы «Театральный кружок», «Детское радио»

Документальные фильмы о Ирине Муравьёвой 
 «Карнавал судьбы Ирины Муравьёвой» («Первый канал», 2009)
 «Ирина Муравьёва. „Самая обаятельная и привлекательная“» («ТВ Центр», 2009)
 «Ирина Муравьёва. „Не учите меня жить“» («Первый канал», 2014)
 «Ирина Муравьёва. „Больше солнца, меньше грусти“» («Первый канал», 2019)

Признание и награды 
Государственные награды СССР и Российской Федерации:
 Государственная премия СССР (1981) — за роль в фильме «Москва слезам не верит»
 орден «Знак Почёта» (1983)
 Почётное звание «Заслуженная артистка РСФСР» (1983)
 Почётное звание «Народная артистка Российской Федерации» (1994) — за большие заслуги в области искусства
 орден Почёта (1999) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2006)
 орден Дружбы (2010) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2020) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Чеховская медаль (2005)
 Почётный работник культуры Кузбасса (2007)
 На VIII кинофестивале отечественного кино «Московская премьера» (в 2010 году) Ирина Муравьёва была удостоена приза за лучшую роль взрослого в фильме «Самая лучшая бабушка» реж. Елены Жигаевой и Ираклия Квирикадзе
 Памятная медаль министерства культуры РФ «150-летие А. П. Чехова» (2011)
 Национальная кинематографическая премия «Ника» (2011) — за фильм «Китайская бабушка», в номинации «Лучшая женская роль второго плана»
 На Фестивале актёров российского кино «Созвездие» (2011) была удостоена приза в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ирины Муравьевой
 
 Ирина Муравьёва. Биография. Сайт «Энциклопедия отечественного кино» // russiancinema.ru
 Ирина Муравьёва в программе «Встречи на Моховой» — запись 20 января 2009
 Ирина Муравьёва на сайте международного объединённого биографического центра
 
 СССР ТВ Ирина Муравьёва на портале советского телевидения
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Малый театр Москвы